

Жінки 
 Логунова Анастасія Юріївна (нар 1990) — російська професійна баскетболістка, виступає за клуб «МБА».
 Логунова Інна Анатоліївна (1955—2011) — українська поетеса, член Національної спілки письменників України (2004).
 Логунова Тетяна Юріївна (нар 1980) — російська фехтувальниця (шпага), дворазова олімпійська чемпіонка у командній шпазі та бронзова призерка Олімпійських ігор-2016.

Чоловіки 
 Логунов Анатолій Олексійович (1928—2015) — ректор Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, академік і віцепрезидент Академії наук СРСР. Член ЦК КПРС у 1986—1990 роках. Депутат Верховної Ради РРФСР 9-го скликання. Депутат Верховної Ради СРСР 9—11-го скликань. Герой Соціалістичної Праці.
 Логунов Вадим Юрійович (* 1968) — радянський та російський футболіст, півзахисник та нападник.
 Логунов Віктор Олексійович (* 1944) — радянський і російський велогонщик, срібний призер Олімпійських ігор-1964.
 Логунов Дмитро Вікторович (* 1962) — російський арахнолог.
 Логунов Олександр Андрійович (* 1989) — російський математик, фахівець з комплексного і гармонійного аналізу. Лауреат премії інституту Клея.
 Логунов Олександр Микитович (1926—1968) — рядовий РА учасник Другої світової війни Герой Радянського Союзу.
Російські прізвища